Kieselstein steht für:

 Kies, umgangssprachlich für eine lockere Gesteinsansammlung
 Kieselgestein, ein Überbegriff für silikatreiches Sedimentgestein 

Kieselstein ist der Familienname folgender Personen: 
 Dieter Kieselstein (1928–2012), deutscher Puppenspieler
 Gisela Kieselstein (* 1930), deutsche Puppenspielerin
Weiteres:
 Schloss Kieselstein, Slowenien